Рашид Думаличевич Хунагов (род. 13 марта 1953) — российский учёный, видный общественный деятель Адыгеи, деятель науки, ректор Адыгейского государственного университета (АГУ) (с 1996-2019 год)

Биография 
В 1975 году окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «Инженер электронной техники». В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Политическая субъективность: социально-философский анализ», в 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Проблема рациональности в политике и управлении».
После окончания Таганрогского радиотехнического института работал инженером-конструктором Майкопского филиала Московского конструкторско-технологического бюро. С 1979 по 1991 год занимался организационно-партийной работой. С 1992 по 1996 год являлся Министром, Управляющим делами администрации Президента и Кабинета Министров Республики Адыгея. С 1996 года возглавляет Адыгейский государственный университет. Является директором-организатором отделения Института экологии горных территорий КБНЦ РАН, руководителем Геоинформационного Центра АГУ, председателем двух диссертационных советов по социологическим наукам и экономике. Член редакционных коллегий ряда северокавказских научных журналов, главный редактор журналов «Образование. Пространство RU» и «Вестник АГУ».

Член Союза ректоров РФ, заместитель председателя Совета ректоров Южного Федерального округа, действительный член Академии социальных наук.

Сфера научных интересов охватывает социологию, политологию и геоинформационные технологии. Активно занимается проблемами эволюции социально-политических систем и теоретического моделирования кавказской культуры в контексте культурно-цивилизационных процессов. Является автором свыше 70 научных публикаций, монографий и статей, в том числе: «Политическая субъективность» (Ростов-на-Дону, 1994), «Бюрократия и рациональность» (СПб., 1995), «Проблема рациональности в политике и управлении» (Москва, 1995), «Политико-властные отношения в реформирующемся обществе и эволюция социальной системы» (Майкоп, 1997), «Гуманизм и полиэтническая Россия» (Майкоп, 2001) и мн.др.

Награды и звания 
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Заслуженный деятель науки Кубани
 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики
 Медаль «Слава Адыгеи»
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани»
 Орден «Честь и слава» (2017, Абхазия)
 Кавалер ордена Святой Софии
 Почётный доктор Абхазского государственного университета
 Почётный доктор Таганрогского государственного радиотехнического университета
 Действительный член Академии педагогических наук,
 Действительный член Академии социальных наук,
 Действительный член Международной Адыгской (Черкесской) Академии,
 Почетная серебряная медаль им. В. И. Вернадского,
 Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России»,
 Медаль Центра биографических исследований Кембриджа «Профессиональный лидер»,
 Серебряная медаль им. П. Сорокина «За вклад в развитие отечественной социологии»,
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
 Почётная грамота Законодательного собрания Краснодарского края.
 Лауреат Европейской премии Сократа,
 Лауреат Американской премии «Золотой сертификат качества»
 Медаль «За вклад в дело развития науки и культуры»,
 Лауреат Конкурса научных работ по кавказоведению Юга России им. Ю. А. Жданова,
 Лауреат Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» в номинации «Руководитель года» (2009 г.).

Примечания

Ссылки 
 Рашид Хунагов

Социологи России
Преподаватели Таганрогского ТИ ЮФУ
Выпускники ТРТИ
Ректоры вузов России
Профессора Адыгейского государственного университета
Депутаты Государственного совета Адыгеи
Заслуженные деятели науки Кубани
Заслуженные деятели науки республик Российской Федерации
Почётные доктора вузов России
Персоналии:Абхазский университет